Усо́хское сельское поселение — муниципальное образование в центральной части Трубчевского района Брянской области. Административный центр — село Усох.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Усохского и Радутинского сельсоветов и части Котляковского сельсовета.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Трубчевского района
Сельские поселения Брянской области